Dislokation („Lageveränderung“) bezeichnet:

 in der Medizin eine Verschiebung beziehungsweise Verdrehung von Knochen oder Knochenteilen gegeneinander, siehe Dislokation (Medizin), oder selten auch eine krankhafte Verlagerung von Organen, siehe Ektopie
 in der Geologie eine Störung von Gesteinspaketen
in der Kristallographie, den Materialwissenschaften und Festkörperphysik anderes Wort für Versetzung (Materialwissenschaft) (auch im Englischen dislocation)
 im Militärwesen die Einteilung von Truppen, siehe Dislozierung
 in der Sprachwissenschaft eine markierte Satzstellung, siehe Topikalisierung